Татьяна Буа (; родилась 19 января 1990 года в , Аргентина) — профессиональная аргентинская теннисистка.

Общая информация 
Татьяна в теннисе с шести лет. Любимое покрытие — грунт.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (12)

Победы (4)

Поражения (8)

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (49)

Победы (24)

Поражения (25)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Аргентины